LAL ou Lal se rapporte à :

Sigle 
LAL est un sigle qui signifie notamment : 

 Licence Art Libre (liberté du Droit d'auteur)
 Lithuanian Airlines (compagnie aérienne)
 Leucémie aiguë lymphoblastique (maladie)
 Laboratoire de l'accélérateur linéaire (centre de recherche)
 Laboratoire d'astronomie de Lille
 Lysinoalanine, un acide aminé
 , nom d'origine de la franchise des Lakers de Los Angeles (équipe de basket-ball)
 Lysat d'Amebocyte de Limule est un réactif extrait du sang de limule, employé dans le domaine pharmaceutique pour tester l'absence d'endotoxines

Patronyme 

 Hira Lal (1980-), skieur indien ;
 Sham Lal, critique littéraire indien.

Autres 
 Lal est la fille de Data, l'androïde de Star Trek